Génois oder Genois ist der Familienname folgender Personen:
 Agathe Génois (* 1952), kanadische Schriftstellerin
 Charles Genois (~1793–1866), Bürgermeister von New Orleans
 Jacques Genlis (* 1950), französischer Rugbyspieler
 Lucien Génois (1880–1939), französischer Politiker
 Réjean Genois (* 1952), kanadischer Tennisspieler